Chara peut faire référence à :

Patronyme 

 Chara (Miwa Sato) (1968- ), une artiste musicale japonaise ;
 Diego Chará (1986- ), un footballeur international colombien ;
 Zdeno Chára (1977- ), un joueur de hockey sur glace

Toponyme 
 Chara, ville de Sibérie
 Chara, rivière de Sibérie
 Sables de Chara, désert de sable en Sibérie

Astronomie 
 Chara, une étoile de la constellation des Chiens de chasse (« Beta Canum Venaticorum ») ;
 CHARA, un interféromètre astronomique optique géré par The Center for High Angular Resolution Astronomy (CHARA) de l'Université d'État de Géorgie (GSU), près de Los Angeles.

Autres 
 Chara, un genre d'algues ;
 Chara, un terme employé en astrologie védique ;
 Chara, une ethnie africaine ;
 Chara, une race de chevaux à viande également connus sous le nom de Nouvel Altaï ;

 Chara Comics, une maison d'édition de mangas ;
 Chara-design (abréviation de « character designer »), une personne chargée de créer graphiquement (et parfois, psychologiquement) des personnages dans un projet, voire dans certains films ;
 Shugo Chara!, un manga ou série d'animation ;
 Shugo Chara Egg!, un groupe de Jpop du Hello! Project créé en 2008.
 Chara, un personnage du jeu Undertale.

Voir aussi 
 Charrat, une commune suisse du canton du Valais ;

 
 
 

Homonymie de patronyme